MUO steht für:
 Miss Universe Organization, Veranstalter des internationalen Schönheitswettbewerbs Miss Universe
 Muzej za umjetnost i obrt, kroatisches Museum für Kunst und Gewerbe in Zagreb, Gebäude von Hermann Bollé
 Mountain Home Air Force Base (IATA-Code), US-amerikanischer Militärflughafen

Muo steht für:
 Muo (Montenegro), Ort in der Gemeinde Kotor, Montenegro

muo steht für:
 Nyong (Sprache) (ISO-639-3-Code), Leko-Sprache im Kamerun und in Nigeria 

Abkürzung